Rosina (Hongaars: Harmatos) is een Slowaakse gemeente in de regio Žilina, en maakt deel uit van het district Žilina.
Rosina telt  inwoners.

Gemeente in Žilina